Sâmbăta peut désigner deux communes roumaines :

 Sâmbăta, dans le județ de Bihor ;
 Sâmbăta de Sus, dans le județ de Brașov.